Iller – Province della Turchia
Iller – Fiume della Baviera (Germania)
 Iller – Nome proprio di persona; es.: Iller Pattacini